

Geografia 
 Repubblica Dominicana
 Villa Montellano – comune nella Provincia di Puerto Plata
 Spagna
 Montellano – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Bernardo Ortiz de Montellano –  poeta, drammaturgo, saggista, giornalista, docente di lettere e funzionario del ministero dell'Istruzione messicano
 Carlos Montellano – ciclista boliviano
 Julián Montellano – politico boliviano, vicepresidente della Bolivia dal 1945 al 1946